Shrungabeeja är ett släkte av svampar. Shrungabeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Shrungabeeja